Buriticá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Buriticá (kommun), Antioquia, 
 Buriticá (ort), Antioquia,